Galatas (griechisch Γαλατάς) bezeichnet mehrere Orte in Griechenland

 Galatas (Ziros) Dorf in der Gemeinde Ziros, Region Epirus
 Galatas (Nafpaktia) Dorf in der Gemeinde Nafpaktia, Region Westgriechenland
 Galatas (Gortynia) Dorf in der Gemeinde Gortynia, Region Peloponnes
 Galatas (Nemea) Dorf in der Gemeinde Nemea, Region Peloponnes
 Galatas (Trizinia-Methana) Dorf in der Gemeinde Trizinia-Methana, Region Attika
 Galatas (Minoa Pediada) Dorf in der Gemeinde Minoa Pediada, Region Kreta
 Galatas (Chania) Dorf in der Gemeinde Chania, Region Kreta